Емельница () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стшелецкий повят, Опольское воеводство. Население — 7627 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Барут
 Бокове
 Центава
 Гонсёровице
 Емельница
 Лазиска
 Пётрувка
 Верхлесе

Соседние гмины 
 Гмина Колёновске
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Велёвесь
 Гмина Завадзке

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Стшелецкий повет